Die Internazionali BNL d’Italia 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Rom. Das Sandplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 13. bis 19. Mai 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Elina Switolina im Einzel und die Paarung Ashleigh Barty/Demi Schuurs im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internazionali BNL d’Italia 2019 fand vom 11. bis 12. Mai 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Rom